Hackney hat folgende Bedeutungen:

 ein Stadtbezirk von London, siehe London Borough of Hackney
 Metropolitan Borough of Hackney, ehemaliger Stadtbezirk von London
 eine Pferderasse, siehe Hackney (Pferd)

Hackney ist der Familienname folgender Personen:

 Alan Hackney (1924–2009), britischer Schriftsteller und Drehbuchautor
 Beverly Bowes-Hackney (* 1965), US-amerikanische Tennisspielerin
 Pearl Hackney (1916–2009), britische Schauspielerin
 Sheldon Hackney († 2013), US-amerikanischer Historiker
 Thomas Hackney (1861–1946), US-amerikanischer Politiker

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Hackney (Kansas)
 Hackney (Montana)
 Hackney (North Carolina)
 Hackney (Ohio)
 Hackney (Pennsylvania)